Jméno a příjmení Bedřich Bobek má více nositelů:

 Bedřich Bobek (politik) (1874–1952) – československý meziválečný politik, poslanec agrární strany, soudce ústavního soudu
 Bedřich Bobek (textař) (1895–1969)  – český herec, hlasatel a textař (texty pro Rudolfa Cortése, album Váš dům šel spát)